Јустинијан I, византијски цар
 Јустинијан II Ринотмет, византијски цар
 Јустинијан (војсковођа), византијски војсковођа

Види још

 Јустинијана, вишезначна одредница